Burgdorf kan syfta på:

Personer
 Wilhelm Burgdorf (1895–1945), general i Tyskland under andra världskriget

Geografi

Schweiz 

 Burgdorf – en kommun och ort i Bern, Emmental District, 
 Burgdorf (distrikt) – ett tidigare amtsbezirk i kantonen Bern

Tyskland 

 Burgdorf, Region Hannover – en stad och en kommun i Region Hannover i Niedersachsen 
 Burgdorf, Wolfenbüttel – en kommun i Landkreis Wolfenbüttel i Niedersachsen